Vieska può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Vieska – comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
Vieska – comune del distretto di Dunajská Streda, nella regione di Trnava
Vieska nad Žitavou – comune del distretto di Zlaté Moravce, nella regione di Nitra